Paradox (logica), een verzamelnaam voor paradoxen (schijntegenstellingen) met een statistisch karakter 
 Wachttijdparadox, een specifieke statistische paradox